Castellblanch puede hacer referencia a:

 Castellblanch, empresa productora de cava.
 Castellblanch, apellido catalán.